Валериан Александрович Андреевский (1823—1890) — генерал-майор, командир Ладожского 16-го пехотного полка.

Биография 
Родился в 1823 году. Образование получил в Дворянском полку, по окончании которого 13 июня 1848 года был произведён в первый офицерский чин и зачислен в лейб-гвардии Московский полк, в котором служил вплоть до 1870 года.

В 1863 году принимал участие в подавлении восстания в Польше, за что был награждён орденом св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом.

30 августа 1865 года произведён в полковники.

С 1871 по 1878 год командовал 16-м пехотным Ладожским полком.

8 апреля 1880 года произведён в генерал-майоры с зачислением по армейской пехоте и назначением состоять по запасным войскам. В 1883 году зачислен в запас.

Скончался в 1890 году.

Награды 
Среди прочих наград Андреевский имел ордена:
 Орден Святого Владимира с мечами и бантом (1863 год)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1865 год, императорская корона к этому ордену пожалована в 1868 году)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1870 год, императорская корона к этому ордену пожалована в 1872 году)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1874 год)

Семья 
Жена: Варвара Павловна Андреевская, урождённая Орлова.

Дети:
 Валериан Валерианович Андреевский — полковник, командир 35-го мортирного арт. дивизиона.
 Александр Валерианович Андреевский
 Надежда Валериановна Андреевская

Примечания

Литература 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том I. А—К. — М., 2009. — С. 57. — ISBN 978-5-9524-4166-8

Генерал-майоры (Российская империя)
Участники войны против польских повстанцев 1863 года
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени с императорской короной
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени с императорской короной